Вавжѝнец Суровѐцки () е полски икономист, просветен деец, историк, славист, географ, антрополог, професор по статистика в Училището по право и административни науки във Варшава (1811 – 1813), главен секретар на Дирекцията за национално образование (1812 – 1813) и Департамента за просвещение (1815 – 1817), съорганизатор на Варшавския университет.

Трудове 
 List do przajaciela mieszkającego nad rzeką Wartą o wadach edukacji młodzieży polskiej (1806)
 Uwagi względem poddanych w Polsce i projekt ich uwolnienia (1807)
 O upadku przemysłu i miast w Polsce (1810)
 O rzekach i spławach krajów księstwa Warszawskiego (1811)
 Projekt do urządzenia hierarchii akademicznej w krajach Księstwa Warszawskiego (1815)
 Uwagi o cechach (1816)
 Śledzenie początku narodów słowiańskich (1824)
 Wybór pism (1957)
 O charakterze pisma runicznego u dawnych barbarzyńców europejskich z domniemaniem o stanie oświecenia (1822)

Бележки 

Полски икономисти
Полски слависти
Полски историци
Полски географи
Полски антрополози
Статистици
Възпитаници на Лвовския университет
Починали във Варшава
Погребани на Повонзковското гробище